O mouchão de Tomar foi criado ao longo dos tempos no rio Nabão, no passado o espaço era ocupado por plantações mas hoje é usado como um jardim.

Ligações externas
 Parque do Mouchão - lifecooler

Tomar